Тодд Бирр (; ) — американский кёрлингист.

Чемпион США среди мужчин 2007 года.

Играет на позиции четвёртого. Скип своей команды.

Работает айсмейкером (; специалист по подготовке льда для кёрлинга) в кёрлинг-клубе Four Seasons Curling Club в городе Блейн (штат Миннесота).

Достижения 
 : бронза ()
 : золото (2007), серебро (), бронза (2009, , , ).
 Американский олимпийский отбор по кёрлингу: бронза (2009, 2017).
  (в составе команды Северной Америки): золото (2007).
 : серебро (2000), бронза (2003).

 Кёрлингист-мужчина года в США (): 2007.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Его младший брат Кевин Бирр тоже кёрлингист, они играли в одной команде много лет.

Начал заниматься кёрлингом в 1984 в возрасте 16 лет.

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты США
Чемпионы США по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу
Айсмейкеры